Сен-Сільве́н-Ба-ле-Рок () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Ліможа, 33 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 453,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сільвен-Ба-ле-Рок на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сільвен-Ба-ле-Рок на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сільвен-Ба-ле-Рок на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сільвен-Ба-ле-Рок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сільвен-Ба-ле-Рок на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез